Янаки Димитров Сикавичовски е български общественик, деец на късното Българско възраждане в Южна Македония и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в костурското село Жужелци, което тогава в Османската империя, днес Спилеа, Гърция, в семейството на Димитър Сикавичовски. Баща му, виден деец Хрупищката българска община почива млад. Янаки заедно с братята си Никола и Костадин продължават делото му. Янаки става член и на ВМОРО и тъй като са ханджии, с брат си Никола създават революционни пунктове в града. Те са членове на българското църковно-училищно настоятелство, а по-късно и на Архиерейското наместничество.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Жужелци
Членове на Хрупищката българска община
Янаки
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Хрупищани